Dülmen peut désigner :

Patronyme 

  (né en 1968), producteur de films et cinéaste allemand ;
 Alfred de Croÿ-Dülmen (1789-1861), homme politique allemand du  ;
  (née en 1940), auteur allemand ;
  (né en 1970), responsable de la culture allemande ;
  (1937-2004), historien allemand.

Toponyme 

 Dülmen, ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne ;
 Dülmen, district d'Odenthal, dans le Rheinisch-Bergischer Kreis, en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Autres 
 Dülmen (cheval), une race de chevaux originaire de la région du même nom.